

Personnalités  

 Chantal Ngalula Mulumba, femme politique de la République démocratique du Congo, ministre ;
 Floribert Ngalula (né en 1987), footballeur belge ;
 Gabriel Ngalula Mbuyi (né en 1982), footballeur belge ; 
 Josée Ngalula (née en 1960), religieuse congolaise, théologienne catholique ;
 Joseph Ngalula (né en 1928), homme politique de la république démocratique du Congo, ministre ;
 Lukengu Ngalula (née en 1971), joueuse congolaise de basket-ball ;
 Marthe Ngalula Wafwana, femme politique congolaise (RDC), ministre ; 
 Sandrine Ngalula Mubenga, professeure congolaise en génie électrique.

Musique 
 '', chanson du groupe Maquis Original.